Die Statistik zur COVID-19-Pandemie enthält Tabellen zur weltweiten Entwicklung der COVID-19-Pandemie je Tag und je Staat. Tabellen zur Situation in Deutschland sind auf einer separaten Seite  zu finden.

Weltweite Statistiken der WHO 
Die Zahlen basieren auf den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 21. Januar bis zum 16. August 2020 täglich veröffentlichten Berichten zur weltweiten Lage der Pandemie (Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report). Seit dem 17. August 2020 erfolgt die Veröffentlichung in wöchentlichen Berichten (Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Weekly Epidemiological Update). Die WHO-Berichte beinhalten die aus den Mitgliedsstaaten bis 10 Uhr MEZ gemeldeten Fallzahlen, wodurch es zu zeitlichen Verzögerungen in der Veröffentlichung bei verspäteten Meldungen kommen kann. Die einzelnen Länder unterscheiden sich außerdem stark in ihrer Meldepolitik und Testkapazität, so dass die Länder anhand dieser Zahlen nicht vergleichbar sind.

Definitionen 
Die Weltgesundheitsorgination nutzt bei der Bereitstellung statistischer Daten klar bestimmte, zum Teil aufeinander bezugnehmende, Begriffe.

Verdachtsfall 
Die Weltgesundheitsorganisation definiert Verdachtsfälle als Personen, die
 mindestens eines der untenstehenden klinischen Kriterien und zugleich mindestens eines der untenstehenden epidemiologischen Kriterien erfüllen
 oder eine schwere, akute Atemwegserkrankung aufweisen

Klinische Kriterien:
 Akutes Einsetzen von Fieber und zugleich Husten
 Akutes Einsetzen mindestens dreier der folgenden Symptome: Fieber, Husten, allgemeine Schwäche/Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Rhinitis, Atemnot, Appetitlosigkeit/Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, veränderter Geisteszustand

Epidemiologische Kriterien:
 Aufenthalt oder Arbeit in einem Gebiet mit hohem Übertragungsrisiko (bspw. abgeschlossene Wohnbereiche, humanitäre Einrichtungen (bspw. Vertriebenenlager und ähnliche Einrichtungen)) zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der 14 dem Auftreten der Symptome vorangegangenen Tage
 Aufenthalt oder Reisen in einem Gebiet mit ausgedehnter lokaler Übertragung zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der 14 dem Auftreten der Symptome vorangegangenen Tage
 Arbeit im Gesundheitswesen zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der 14 dem Auftreten der Symptome vorangegangenen Tage (einschl. der Arbeit in Gesundheitseinrichtungen oder Haushalten)

Wahrscheinlicher Fall 
Als wahrscheinlicher Fall gilt nach Definition der Weltgesundheitsorganisation:
 wer die klinischen Kriterien von Verdachtsfällen erfüllt (siehe oben) und zudem entweder Kontakt zu einer Person hatte, die selbst als wahrscheinlicher oder bestätigter Fall gilt oder epidemiologisch einem Cluster zugeordnet werden kann, in dem es mindestens einen bestätigten Fall gibt
 oder wer als Verdachtsfall gilt (siehe oben), wenn zudem der Befund eines bildgebenden Verfahrens (bspw. Röntgen-Thorax, Thorax-CT oder Lungen-Sonografie) auf COVID-19 hindeutet
 oder wer seit kurzem vom Verlust des Geruchssinns oder Geschmacksstörungen betroffen ist, sofern keine anderen Gründe hierfür identifiziert werden können
 oder wer als Erwachsener nach vorangegangener Atemnot nicht anderweitig erklärbar verstirbt und zudem entweder Kontakt zu einer Person hatte, die selbst als wahrscheinlicher oder bestätigter Fall gilt oder epidemiologisch einem Cluster zugeordnet werden kann, in dem es mindestens einen bestätigten Fall gibt

Bestätigter Fall 
Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation handelt es sich bei einem bestätigten Fall um eine Person mit laborbestätigter COVID-19-Infektion; unabhängig vom Vorhandensein etwaiger Symptome. Die Zahl bestätigter Fälle ist nicht mit der Zahl positiver Testergebnisse gleichzusetzen; wiederholte Testungen derselben Person (mit positivem Laborbefund) sind möglich.

Todesfall 
Die Weltgesundheitsorganisation definiert COVID-19-Todesfälle als Fälle, die aus einer klinisch kompatiblen Erkrankung resultieren, sofern der Patient zuvor als wahrscheinlicher oder bestätigter Fall galt (siehe oben). Davon ausgenommen sind jedoch Todesfälle mit klar erkennbaren alternativen Todesursachen ohne COVID-19-Bezug (bspw. Trauma), sowie Todesfälle nach der zwischenzeitlichen vollständigen Genesung eines zuvor an COVID-19 Erkrankten.

Bestimmung der Infiziertenzahlen 
Seitens der Weltgesundheitsorganisation wird eine strenge Definition zugrundegelegt, wann eine Person als infiziert gilt:

China änderte jedoch mehrmals die Definitionen, nach denen es die Infizierten der WHO meldete:
 Ab dem 7. Februar 2020 gelten nur Personen als infiziert, die einen positiven Befund haben und Symptome aufweisen.
 Ab dem 13. Februar 2020 meldet die chinesische Provinz Hubei auch klinisch diagnostizierte Fälle als Infizierte, auch wenn keine labortechnische Bestätigung vorliegt. Am 13. Februar wurden 13.332 solcher nur klinisch bestätigten Fälle an die WHO gemeldet.

In allen Ländern spiegeln die Zahlen nur die bestätigten Infizierten wider, also Personen, bei denen eine Infektion nachgewiesen ist. Eine Schätzung der Dunkelziffer ist nicht enthalten. Die Vergleichbarkeit der Angaben zwischen den Ländern oder im zeitlichen Verlauf ist nur eingeschränkt möglich, was an unterschiedlichen Test-Strategien und -Kapazität liegt. Beispielsweise testen manche Länder auf dem Höhepunkt der Verbreitung aufgrund mangelnder Kapazitäten nur noch bestimmte Risikogruppen, was fälschlicherweise eine Verlangsamung der Ausbreitung suggerieren könnte.

Diagramme zur Entwicklung der Pandemie

Kumulative bestätigte COVID-19-Fälle 
Das Diagramm zeigt länderbezogen die COVID-19-Fälle, aufaddiert ab dem Tag, an dem es in einem Land mindestens 100 bestätigte COVID-19-Fälle gab – dem Tag 1 – bis zum 4. Januar 2021.

Wochenweise Tabellen 
In den folgenden Tabellen sind sämtliche Fälle berücksichtigt, die der WHO jeweils bis 10:00 Uhr (MEZ) desselben Tages gemeldet wurden. „Kumuliert“ bedeutet, dass alle Fälle aufgeführt sind, die bis zu dem jeweiligen Tag aufgetreten sind, und nicht nur die, die in der jeweiligen Woche neu aufgetreten sind.

Zwischen den Tabellen des ersten und des zweiten Halbjahres gibt es zwei Unterschiede:
 Die Angaben im ersten Halbjahr beziehen sich immer auf den Montag einer jeden Woche. Im zweiten Halbjahr ist der Bezugstag hingegen immer der Sonntag. Hintergrund ist hier eine Umstellung in der Art der Berichterstattung durch die WHO im August 2020.
 In den WHO-Statistiken wird Taiwan als Provinz der Volksrepublik China geführt. Im ersten Halbjahr wurden die Angaben zu China um Taiwan vermindert und Taiwan gesondert ausgewiesen. Die Angaben des zweiten Halbjahres stimmen mit den WHO-Berichten vollständig überein.

Bestätigte Infektionsfälle 

 Bestätigte Infektionsfälle 1. Halbjahr 2020 (Januar bis Juli)
 Bestätigte Infektionsfälle 2. Halbjahr 2020 (ab Juli)

Todesfälle 

 Todesfälle 1. Halbjahr 2020 (Januar bis Juli)
 Todesfälle 2. Halbjahr 2020 (ab Juli)

Tagesweise Tabellen bis 16. August 2020 
Der letzte der hier genutzten täglichen Situationsberichte der Weltgesundheitsorganisation wurde am 16. August 2020 veröffentlicht. Seitdem erfolgt die Veröffentlichung der Infektions- und Todesfälle in wöchentlichen Updates.

Bestätigte Infektionsfälle nach Monat 
 Januar (9.826)
 Februar (85.403)
 März (750.890)
 April (3.090.445)
 Mai (5.934.936)
 Juni (10.185.374)
 Juli (17.106.007)
 August (25.118.689) – Tabellen bis 16. August 2020
 September (33.561.077)
 Oktober (45.487.174)
 November (62.391.667)
 Dezember (81.485.119)

Todesfälle nach Monat 
 Januar (213)
 Februar (2.924)
 März (36.405)
 April (317.769)
 Mai (367.166)
 Juni (503.862)
 Juli (668.910)
 August (884.312) – Tabellen bis 16. August 2020
 September (1.005.004)
 Oktober (1.186.172)
 November (1.457.307)
 Dezember (1.798.154)
Zahlen in Klammern weltweit und kumuliert

Anzahl durchgeführter Tests auf SARS-CoV-2 in Ländern

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik

Weblinks 

 Offizielle Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung der offiziellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung und Statistiken der Johns Hopkins University für die Welt
 Statistiken und Visualisierungen des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
 Statistik des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Visualisierung der Statistiken des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Modellrechner zum Verlauf der Pandemie mit änderbaren Variablen (nach dem SEIR-Modell)
 Simulationsmodell als EXCEL Worksheet mit änderbaren Parametern (Verifikation der RKI Fallzahlen Deutschland): http://www.sap-4u.de/36601.html

Einzelnachweise